Села:
 Бубнів — село, Волинська область, Володимирський район, Зимнівська сільська громада
 Бубнів — село, Волинська область, Володимирський район, Локачинська селищна громада
 Бубнів — колишнє село, Черкаська область, Золотоніський район